Apple Valley puede referirse a las siguientes localidades:

 Apple Valley (California);
 Apple Valley (Minnesota);
 Apple Valley (Ohio);
 Apple Valley (Utah)'''.